Magon ou Mago est le nom de plusieurs personnages historiques de Carthage : 

 Magon Barca, le plus jeune frère d’Hannibal
 Magon le Carthaginois, auteur de traités sur l’agronomie et la viticulture (entre le ) ;
 Magon  Magonides, fondateur de la dynastie des Magonides qui régna à Carthage à peu près entre -550 et -450 ;
 Magon, général de l’armée d’Hannibal pendant la campagne d’Italie, surnommé le Samnite ;
 Magon, commandant de la flotte carthaginoise en -396 contre Denys l'Ancien, tyran de Syracuse ;
 , commandant de la flotte carthaginoise en -344 en Sicile ;
 Magon, signe une alliance avec les Romains contre Pyrrhus en -278.

Patronyme 

 Jean Magon de la Lande (1641-1709), secrétaire du roi, corsaire et armateur malouin ;
 Nicolas Magon de La Chipaudière (1670-1698), armateur malouin, fils du précédent ;
 François-Auguste Magon de la Lande (1679-1761), armateur et corsaire malouin, frère du précédent ;
 Nicolas Magon de La Villehuchet (1760-1843), petit-fils du précédent ;
 Luc Magon de la Balue, fils de Jean ;
 René Magon de La Villebague (1722-1778), officier français, descendant du précédent
 Jean-Baptiste Magon de La Balue (1713-1794), fermier général et banquier.

 Charles René Magon de Médine (1763- 1805), officier de marine français, contre-amiral au moment de sa mort durant la bataille de Trafalgar.

 Thierry Magon de La Villehuchet (René-Thierry Magon de La Villehuchet à l’état civil, 1943-2008)), financier français originaire de Saint-Malo qui se suicida à la suite de l’affaire Madoff.

Et porté également par la branche des Magon de Saint Elier. (cf. l'ouvrage d'Ernest le Barzic A Saint-Malo les Magon). Ainsi que par la famille d'hommes politiques mexicains Flores Magón, dont les trois plus connus sont les frères Flores Magón : Enrique, Jesús et Ricardo Flores Magón.

Nom de scène 
Magon est un musicien israélien basé à Paris.

Autres 
Le terme Magon désigne également plusieurs vins tunisiens d'appellation Mornag en référence à l'agronome Magon le Carthaginois.